Příjmení Přecechtěl nese více různých osobností:

 Jaromír Přecechtěl (1940–2015) – český profesionální hokejista
 Josef Rupert Maria Přecechtěl (1821–1897) – moravský kněz, národní buditel, kreslíř a spisovatel
 Zbyněk Přecechtěl (1916–1996) – český hudební skladatel

Česká příjmení